Scott Marshall (1969) – regista statunitense
 Scott Marshall (1973) – calciatore scozzese